Кубок Нідерландів з футболу 2010–2011 — 93-й розіграш кубкового футбольного турніру в Нідерландах. Володарем кубка втретє став Твенте.

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 листопада 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 листопада 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 листопада 2010

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 грудня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 грудня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 грудня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 січня 2011

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 січня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 січня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 січня 2011

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 березня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Нідерландів на soccerway 

2010–2011
Нідерланди
Нідерланди
2010 у нідерландському спорті
2011 у нідерландському спорті